Il singolare  dell'Intersport Heilbronn Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Evgenij Korolëv era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Benjamin Becker ha battuto in finale 6–4, 6–4 Karol Beck.

Teste di serie

  Lu Yen-Hsun (secondo turno)
  Philipp Petzschner (secondo turno)
  Denis Gremelmayr (primo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (quarti di finale)

 Arnaud Clément (quarti di finale)
 Roko Karanušić (ritiro)
 Andreas Beck (secondo turno, retired)
 Björn Phau (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Intersport Heilbronn Open 2009